

Famiglie 
 Solms – famiglia principesca e comitale tedesca

Geografia 
 Solms – comune nel land dell'Assia, Germania
 Solms-Baruth – stato minore del Sacro Romano Impero
 Solms-Braunfels – contea storica nella regione dell'Assia, Germania
 Solms-Hohensolms-Lich – contea storica vicina a Baden-Württemberg e a Renania-Palatinato, Germania
 Solms-Laubach – contea storica vicina all'Assia e alla Renania-Palatinato, Germania 
 Solms-Rödelheim-Assenheim – contea storica vicina all'Assia e alla Renania-Palatinato, Germania

Persone 
 Amalia di Solms-Braunfels – contessa di Solms-Braunfels
 Amalia Enrichetta di Solms-Baruth – contessa di Solms-Baruth
 Federico Guglielmo di Solms-Braunfels – primo principe di Solms-Braunfels
 Guglielmo di Solms-Braunfels – nobiluomo e capo del casato di Solms-Braunfels
 Ulrica Luisa di Solms-Braunfels – contessa di Solms-Braunfels